

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Auguste Bertin de Veaux (1799-1879), homme politique français ;
 Louis François Bertin de Veaux (1771-1842), journaliste et homme politique français.

Homonymie de patronyme